Angara, rijeka u Rusiji
 Gornja Angara, rijeka u Rusiji
 Angara (raketa)
 Angaraland